Murcia (Negros Occidental), een gemeente in de Filipijnse provincie Negros Occidental
Murcia (autonome gemeenschap), een regio en tevens provincie in Spanje
Murcia (stad), de hoofdstad van de Spaanse provincie Murcia
Real Murcia, een Spaanse voetbalclub
Taifa Murcia, een voormalig emiraat in Al-Andalus
UCAM Murcia CF, een Spaanse voetbalclub